A szupercsapat 1983–1987 között futott amerikai televíziós akciófilm-sorozat 
A szupercsapat 2010-ben bemutatott amerikai akciófilm Joe Carnahan rendezésében